Ugyen Wangchuck (en dzongkha: ཨོ་རྒྱན་དབང་ཕྱུག, transliterado: o rgyan dbang phyug; 1862-) fue el primer rey de Bután. Le fue concedido el título de Gongsar.

Biografía 
Perteneciente a la dinastía Wangchuck, fue monarca entre el 17 de diciembre de 1907, día en el que fue instaurada la monarquía hereditaria en Bután, y el 21 de agosto de 1926, día en el que falleció y fue sucedido por su hijo Jigme Wangchuck.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas británicas 
  Caballero comendador de la Orden del Imperio de la India (KCIE - 02/01/1905).
  Delhi Durbar (Medalla de Oro - 12/12/1911).
  Caballero comendador de la Orden de la Estrella de la India (KCSI - 12/12/1911).
  Caballero gran comendador de la Orden del Imperio de la India (GCIE - 01/01/1921).

Ancestros

Véase también 

 Rey de Bután
 Bután

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Bután
Budistas de Bután
Caballeros grandes comendadores de la Orden de la Estrella de la India
Caballeros comendadores de la Orden del Imperio de la India
Butaneses del siglo XIX
Butaneses del siglo XX